Усть-Кара (Кара) — посёлок в северной части Ненецкого автономного округа Российской Федерации
 Усть-Кара (Усть-Карск) — пгт, Сретенский район Забайкальского края